Департамент Морено  () — департамент в Аргентине в составе провинции Сантьяго-дель-Эстеро.

Территория — 16127 км². Население — 32130 человек. Плотность населения — 2,00 чел./км².

Административный центр — Кимили.

География 
Департамент расположен на востоке провинции Сантьяго-дель-Эстеро.

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Альберди
на востоке — с провинцией Чако
на юге — с департаментом Хуан-Фелипе-Ибарра
на западе — с департаментом Фигероа

Административное деление
Департамент включает 3 муниципалитета:
Кимили
Тинтина
Вейсбурд

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Сантьяго-дель-Эстеро